Waltz for Debby est une valse composée par le pianiste de jazz Bill Evans. Ce Morceau est aujourd'hui un standard de jazz.
 Waltz for Debby est un album du pianiste de jazz Bill Evans sorti en 1961.
 Waltz for Debby est un album de la chanteuse Monica Zetterlund, enregistré avec le trio de Bill Evans, sorti en 1964.